Antoine-Marie Chenavard (1787-1883), architecte, professeur et conservateur de musée français ;
 Claude-Aimé Chenavard (1798-1838), peintre ornemaniste et dessinateur français ;
 Paul Chenavard (1807-1895), peintre français.